Szczyt Ziemi 1992 (w Rio de Janeiro)
 Szczyt Ziemi 2002 (w Johannesburgu)